Давид Лурье:
 Лурье, Давид Ааронович (1800—1873) — еврейский педагог, общественный деятель и публицист.
 Лурье, Давид Герцевич (Григорьевич; 1899—1939) — советский экономист, ректор Нижегородского педагогического института.
 Лурье, Давид Юделевич (Довид бен Иехуда Лурье, известный как реб Довид Быховер, 1798—1855) — еврейский теолог, раввин Старого Быхова (Могилёвской губернии), комментатор Талмуда.